Horodkiwka (; ) ist ein Dorf im Süden der ukrainischen Oblast Winnyzja mit etwa 6400 Einwohnern (2004).

Das 1946 gegründete Dorf ist die einzige Ortschaft der gleichnamigen Landratsgemeinde im Rajon Kryschopil und liegt am Ufer der Markiwka (), einem 62 km langen, linken Nebenfluss des Dnister, 16 km westlich vom Rajonzentrum Kryschopil und 123 km südlich vom Oblastzentrum Winnyzja.

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Winnyzja
Gegründet 1946
Rajon Kryschopil